Городни́ца — топоним:

Украина 

 Винницкая область
 Городница — село,  Немировский район
 Житомирская область
 Городница — посёлок городского типа,  Новоград-Волынский район
 Ивано-Франковская область
 Городница — село,  Городенковский район
 Тернопольская область
 Городница — село,  Гусятинский район
 Городница — село,  Подволочисский район
 Черкасская область
 Городница — село,  Уманский район